Сафор ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.

Муниципалитеты

Достопримечательности 
Монастырь Сан Херонимо де Котальба

Районы Валенсии